Achala bezeichnet:

 Achala-Alm, Alm in den Bayerischen Voralpen
 Monte Achala, Berg in Argentinien (Namensgeber für den Mount Achala)
 Mount Achala, Berg am nördlichen Ende der Telefon Ridge auf Deception Island in den Südlichen Shetlandinseln
 Pampa de Achala, Berglandschaft im Westen der Provinz Córdoba